Diskografija Danijele Martinović obuhvaća devet studijskih albuma, dvije kompilacije i jedan EP.

Studijski albumi

Kompilacijski albumi

EP

Singlovi

Izvori 

Martinović, Danijela